Саварте́с (, ) — коммуна во Франции, находится в регионе Юг — Пиренеи. Департамент — Верхняя Гаронна. Входит в состав кантона Сен-Годенс. Округ коммуны — Сен-Годенс.

Код INSEE коммуны — 31537.

География 

Коммуна расположена приблизительно в 650 км к югу от Парижа, в 75 км к юго-западу от Тулузы.

Климат 
Климат умеренно-океанический. Зима мягкая и снежная, весна характеризуется сильными дождями и грозами, лето сухое и жаркое, осень солнечная. Преобладают сильные юго-восточные и северо-западные ветры.

Население 
Население коммуны на 2010 год составляло 154 человека.

Администрация

Экономика 
В 2010 году среди 100 человек трудоспособного возраста (15—64 лет) 78 были экономически активными, 22 — неактивными (показатель активности — 78,0 %, в 1999 году было 75,0 %). Из 78 активных жителей работали 74 человека (42 мужчины и 32 женщины), безработных было 4 (0 мужчин и 4 женщины). Среди 22 неактивных 6 человек были учениками или студентами, 11 — пенсионерами, 5 были неактивными по другим причинам.

Примечания

Ссылки 

 
 
 

Коммуны департамента Верхняя Гаронна